Иван Тимковский:
 Тимковский, Иван Осипович (1768—1837) — действительный статский советник, доктор медицины, цензор, директор гимназий и училищ Петербургской губернии.
 Тимковский, Иван Платонович (1849 — ?) — российский генерал-лейтенант, постоянный член Артиллерийского комитета Главного артиллерийского управления.
 Тимковский, Иван Фёдорович (1778—1808) — переводчик С. Гесснера.